Володино — название населённых пунктов.

Россия

Архангельская область 
 Володино — деревня в муниципальном образовании «Никольское» Вилегодского района.
 Володино — деревня в муниципальном образовании «Павловское» Вилегодского района.

Владимирская область 
 Володино — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Володино — деревня в Бабаевском районе.

Калининградская область 
 Володино — деревня в Черняховском районе.

Калужская область 
 Володино — деревня в Мосальском районе.
 Володино — деревня в Сухиничском районе.

Костромская область 
 Володино — деревня в Нерехтском районе.
 Володино — деревня в Судиславском районе.

Крым 
 Володино — посёлок в Джанкойском районе.
 Володино — прежнее название упразднённого посёлка Зелёный Гай в Джанкойском районе.
 Володино — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Ленинградская область 
 Володино — деревня в Бокситогорском районе.

Мордовия 
 Володино — деревня в Ичалковском районе.

Московская область 
 Володино — деревня в Лотошинском районе.
 Володино — деревня в Раменском районе.

Нижегородская область 
 Володино — деревня в Городецком районе.

Пермский край 
 Володино — село в Берёзовском районе.
 Володино — деревня в Карагайском районе.
 Володино — деревня в Соликамском районе.

Псковская область 
 Володино — деревня в Печорском районе.
 Володино — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Володино — деревня в Калининском районе.
 Володино — деревня в Краснохолмском районе.

Томская область 
 Володино — село в Кривошеинском районе.

Тюменская область 
 Володино — село в Юргинском районе.

Удмуртия 
 Володино — деревня в Ярском районе.

Ярославская область 
 Володино — деревня в Охотинском сельском поселении Мышкинского района, на берегу Волги.
 Володино — деревня в Охотинском сельском поселении Мышкинского района, на берегу Юхоти.

Украина 
 Володино — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.